Ла Печуга има више значења:

 Ла Печуга (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Печуга (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Печуга (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Печуга (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику